Die Verbandsliga Niederrhein 1963/64 war die 8. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Diese Liga stellte zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der Homberger SV wurde erneut Niederrheinmeister und stieg auf in die Regionalliga West. Hamborn 90, der SC Kleve, der SV Byfang, der BV Osterfeld und Union Ohligs stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1964/65 der Düsseldorfer SC 99, der VfvB Ruhrort-Laar und Schwarz-Weiß Alstaden auf. Aus der Regionalliga-West kam Absteiger VfB Bottrop hinzu.

Abschlusstabelle

Entscheidungsspiel gegen den Abstieg 
Das Spiel fand am 14. Juni 1964 vor 4.000 Zuschauern im Bottroper Jahnstation statt.

|}

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1963/64 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1963/64
Fußball-Verbandsliga Niederrhein